Miejscowości w USA:
 Creve Coeur – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Creve Coeur – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
Gminy w USA:
 Creve Coeur (ang. Creve Coeur Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis

en:Creve Coeur